One for the Road kan verwijzen naar

Muziekalbums 
 One for the Road (April Wine)
 One for the Road (The Kinks)
 One for the Road (Ocean Colour Scene)
 One for the Road (Ronnie Lane)

Single 
 One for the Road (Arctic Monkeys)

Televisieseries 
 One for the Road (Alfred Hitchcock), een aflevering van Alfred Hitchcock Presents
 One for the Road (The Bill), een aflevering van The Bill
 One for the Road (Cheers), een aflevering van Cheers
 One for the Road (ER), een aflevering van ER
 One for the Road (Gunsmoke), een aflevering van Gunsmoke
 One for the Road (Major Dad), een aflevering van Major Dad
 One for the Road (Man About the House), een aflevering van Man About the House
 One for the Road (Party of Five), een aflevering van Party of Five
 One for the Road (Roseanne), een aflevering van Roseanne

Films 
 One for the Road (2003), een Britse film uit 2003
 One for the Road (2009), een Franse film uit 2009

Toneelstukken 
 One for the Road (Pinter), een toneelstuk van Harold Pinter uit 1984
 One for the Road (Russell), een toneelstuk van Willy Russell uit 1987